Selmec (), folyó Szlovákiában
 Selmec vagy Selmecbánya (), város Szlovákiában a Besztercebányai kerület Selmecbányai járásában
 Kisselmec (), község Szlovákiában a Zsolnai kerület Rózsahegyi járásában
 Kisselmec (), község Szlovákiában a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában
 Nagyselmec, (), község Szlovákiában a Zsolnai kerület Rózsahegyi járásában